Baloji (Swahili für Wissenschaftler) ist der Name folgender Personen:

 Baloji, belgischer Rapper und Filmemacher kongolesischer Herkunft
 Sammy Baloji, kongolesischer Fotograf und Videokünstler